Washington School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Washington School (Connecticut), ID-Nr. 84001053
 Washington School (Illinois), ID-Nr. 97000864
 Washington School (Indiana), ID-Nr. 81000027
 Washington School (Kalifornien), ID-Nr. 02000329
 Washington School (Bristol County, Massachusetts), ID-Nr. 84002261
 Washington School (Norfolk County, Massachusetts), ID-Nr. 86001218
 Washington School (Missouri), ID-Nr. 94001502
 Washington School (Nevada), ID-Nr. 92000120
 Washington School (New York), ID-Nr. 87000080
 Washington School (North Dakota), ID-Nr. 92000035
 Washington School (Oklahoma), ID-Nr. 81000462
 Washington School (South Dakota), ID-Nr. 10000411
 Washington School (Summit County, Utah), ID-Nr. 78002699
 Washington School (Washington County, Utah), ID-Nr. 80003992
 Washington School (Pierce County, Washington), ID-Nr. 06000729
 Washington School (Walla Walla County, Washington), ID-Nr. 91001737
 Washington School (Outagamie County, Wisconsin), ID-Nr. 84003772